Il suo stile ha contaminazioni che vanno dal progressive al metal fino all'hard rock e il blues. Attualmente suona nei Thunder Rising, e nel suo progetto solista.

Discografia

Thunder Rising
 Sole Freedom (2015)
 Thunder Rising feat. Mark Boals (2013)

Arachnes
 A New Day (2011)
 In Praise of Science (2006)
 Primary Fear (2003)
 Apocalypse (2002)
 The Goddess Temple (2001)
 Parallel Worlds (2001)
 Metamorphosis (2000)
 The Goddess Temple (1998)

Strings 24
Speak (2011)
Strings24 (2009)

Darklight
Light from the Dark (2008)

Frank Caruso solo album
 Kaleidoscope (2007)

Firehouse
Labyrinth (1994)

Macid
Macid (1981)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Chitarristi rock progressivo